Ramulaspera är ett släkte av svampar. Ramulaspera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ramulaspera